Уче — фамилия. Известные носители:
 Уче, Икечукву (род. 1984) — нигерийский футболист, нападающий.
 Уче, Калу (род. 1982) — нигерийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Альмерия».